Forsyth ist der Familienname folgender Personen:

 Alastair Forsyth (* 1976), schottischer Golfer

 Alexander Forsyth, schottischer Apparatebauindustrieller
 Alexander John Forsyth (1769–1843), schottischer Geistlicher und Erfinder
 Allison Forsyth (* 1978), kanadische Skirennläuferin
 Amanda Forsyth (* 1966), kanadische Cellistin
 Amy Forsyth (* 1995), kanadische Filmschauspielerin
 Andrew Russell Forsyth (1858–1942), britischer Mathematiker
 Bill Forsyth (* 1946), schottischer Regisseur und Drehbuchautor
 Bruce Forsyth (1928–2017), britischer Entertainer, Fernsehmoderator und Schauspieler
 Charles Forsyth (1885–1951), britischer Wasserballspieler
 Charles Immanuel Forsyth Major (1843–1923), Schweizer Zoologe sowie Paläontologe
 Craig Forsyth (* 1989), schottischer Fußballspieler

 Donald W. Forsyth (* 1949), US-amerikanischer Geophysiker und Seismologe
 Douglas David Forsyth (1896–?), südafrikanischer Beamter und Manager
 Frederick Forsyth (* 1938), britischer Schriftsteller
 Gemma Forsyth (* 1989), australische Schauspielerin und Tänzerin
 George Forsyth (* 1982), peruanischer Fußballtorhüter und Politiker
 Ian Forsyth (* 1946), schottischer Rugby-Union-Spieler
 James William Forsyth (1834–1906), US-amerikanischer General
 John Forsyth (1780–1841), US-amerikanischer Politiker (Georgia) und Außenminister
 Kate Forsyth (* 1966), australische Schriftstellerin 
 Katherine Forsyth (* 1967), schottische Historikerin
 Michael Forsyth (* 1954), britischer Politiker
 Peter Taylor Forsyth (1848–1921), schottischer kongregationalistischer Theologe und Autor
 Robin Forsyth (* 1981), südafrikanischer Eishockeyspieler
 Rosemary Forsyth (* 1943), US-amerikanische Schauspielerin
 Stephen Forsyth, kanadischer Schauspieler
 Tim Forsyth (* 1973), australischer Leichtathlet
 Tom Forsyth (1949–2020), schottischer Fußballspieler
 Will Forsyth (1996–2020), englischer Rugby-League-Spieler
 William Forsyth (1737–1804), schottischer Botaniker (Forsythie)

Forsyth ist der Name folgender Orte

— in den Vereinigten Staaten:
 Forsyth (Georgia)
 Forsyth (Illinois)
 Forsyth (Missouri)
 Forsyth (Montana)
 Forsyth Township (Marquette County, Michigan)

— Countys
 Forsyth County (Georgia)
 Forsyth County (North Carolina)

— in Neuseeland:
 Forsyth (Neuseeland) in der Region Otago

Siehe auch:
 Clan Forsyth
 Forsyth Barr Stadium, Mehrzweck-Stadion in Dunedin, Neuseeland
 Forsyth Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Forsythe
 Foresight